Мартынов, Василий:
 Мартынов, Василий Валерьевич (род. 1995) — российский баскетболист.
 Мартынов, Василий Патрикеевич (1863—1920) — уральский казак, генерал-майор.